«Nova» — американский научно-популярный документальный телесериал на телеканале PBS. В эфир впервые вышел 3 марта 1974 года. Отмечен Carl Sagan Award for Public Appreciation of Science (1996).

Термин «Nova», который стал названием телесериала, в астрономической литературе используется для обозначения новых звёзд.

Сюжет 
Телесериал «Nova» рассказывает о научных открытиях и исторических событиях. Включает в себя интервью с учёными — математиками, физиками, астрономами, историками, археологами.

В ролях

Перечень эпизодов 
Полный  документального телесериала «Nova».

Примечания

Ссылки 
 
 Страница телесериала на сайте телеканала «PBS»
 Страница телесериала на официальном сайте некоммерческой службы теле- и радиовещания «»

Документальные телесериалы США
Научно-популярные телепередачи
Программы — лауреаты премии Пибоди